Finders Keepers peut désigner plusieurs choses.

Cinéma 
 Finders Keepers est un film réalisé par Otis Thayer en 1921
 Finders Keepers est un film réalisé par Wesley Ruggles en 1928
 Finders Keepers est un film réalisé par Bryan Foy en 1929
 Finders Keepers est un film réalisé par Frederick De Cordova en 1952
 Minibombe et minijupes (Finders Keepers) est un film réalisé par Sidney Hayers en 1966
 Finders Keepers, titre original du film Cash-Cash, est un film réalisé par Richard Lester en 1984
 Finders Keepers est un film documentaire américain réalisé par Bryan Carberry et Clay Tweel en 2015

Littérature 
 Finders Keepers (livre pour enfant) est un livre pour enfant publié en 1951 écrit par William Lipkind et illustré par Nicholas Mordvinoff.
 Finders Keepers ? est un livre pour enfant publié en 2003 écrit par Robert Arnett et illustré par Smita Turakhia.
 Finders Keepers est le titre original du roman Carnets noirs de Stephen King publié en 2015.

Musique 
 Finders Keepers, album du groupe The Shadows, sorti en 2005 ; sorti en 1966, disque vinyle en stéréo réf SCX6079
 Finders Keepers est le titre d'une chanson de TINI sorti en 2016.

Télévision

Jeu télévisé 
 Finders Keepers est un jeu télévisé diffusé de 1987 à 1989 ;
 Finders Keepers est un jeu télévisé diffusé depuis 1991, présenté par Neil Buchanan de 1991 à 1998 puis par Diane Youdale Mayhew ;
 Finders Keepers est un jeu télévisé diffusé depuis 2006, présenté par Jeff Brazier ;

Série télévisée 
 Finders Keepers est une série télévisée réalisée par Scott Hicks en 1991.

Téléfilm 
Finders Keepers est un film réalisé par Alexander Yellen et sorti en 2014

Jeu vidéo 
 Finders Keepers est un jeu vidéo réalisé par Mastertronic en 1985.

Notes et références 

Homonymie de titre